Будіве́льний бум (від  — галас, гуркіт) — швидке і масштабне будівництво; будівництво, яке здійснюється у великих обсягах і у короткі строки, характерне для місцевостей, у яких іде швидкий господарський і промисловий розвиток, а також пов'язане з цим швидше зростання населення.

Будівництво
Економічна активність
Економічне зростання